Albträumer steht für:
 einen Menschen, der einen Albtraum hat
 Albträumer (Film), Filmdrama von Philipp Klinger aus dem Jahr 2020